Cahoots bezeichnet

 ein Album von The Band, siehe Cahoots (Album)
 eine App, siehe Cahoots (App)
 einen Film von Dirk Benedict, siehe Cahoots (Film)

siehe auch
 cahoot, britische Internetbank
 In Cahoots, britische Band